Kinkakuji – grafia alternativa di Kinkaku-ji, tempio buddista inGiappone
 18553 Kinkakuji – asteroide della fascia principale